Antenna elektrotechnikai eszköz
Antenna könyvsorozat Kolozsvárott (1972–1990)